Kalimba steht für: 

 einen anderen Namen für Lamellophon
 Kalimba (Computerspiel), ein Videospiel von Press Play